Municipio de Cornwall puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cornwall (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Cornwall (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.